Атлетски митинг ДН Галан 2014. одржан је 21. августа 2014. на Олимпијски стадиону у Стокхолму. Ово је једанаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2014.

Сатница 
.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:55.

Ветар +0,3 м/с

800 м 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 21:22.

5.000 м 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:15.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:03.
 
Ветар +1,9 м/с

Скок мотком 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:12.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:08.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 18:00.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:40.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:32.

Ветар -0,2 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 21:35.

1.500 м 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 21:50.

100 м препоне 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:45.

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 21:05.

Скок увис 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 20:18.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 18:15.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 21. августа 2014. године у 17:20.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетски митинг ДН Галан
ИААФ Дијамантска лига 2014.